Windy City ist der Beiname folgender Städte:

 Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten
 Wellington, Neuseeland

Siehe auch:
 Windy City Open, Squashturnier in Chicago